Sezon (1992) był 48. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 25 kwietnia 1992 i trwały do 18 października 1992. Tytułu nie obroniła drużyna Viking FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Kjell Roar Kaasa, który w barwach klubu Kongsvinger IL strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Tippeligaen

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1992 w piłce nożnej
Norwegia w XX wieku
1992 w Europie